Eric Peterson (gitarist), een Amerikaans gitarist
 Eric Peterson (acteur), een Canadees acteur
 Eric B. Peterson, een Amerikaans zwemmer